

Споруда 

Вишка — висока легка дерев'яна або металева споруда на стовпах
 Бурова вишка — частина бурової установки, конструкція (споруда), яка встановлюється над устям свердловини для вантажно-підйомних операцій при бурінні (опускання і підіймання бурового інструменту, вибійних двигунів, обсадних труб)
 Диспетчерська вишка — розмовне позначення командно-диспетчерського пункту
 Радіовишка — споруда з антенами для трансляції радіосигналів
 Радіовежа — споруда з антенами для трансляції радіосигналів.
 Парашутна вишка — споруда з майданчиком, балансувальним механізмом і розгорнутим парашутом, призначена для імітації парашутних стрибків
 Спостережна вишка — легка висока споруда для спостережень, переважно у військовій справі
 Кулеметна вишка — висока легка споруда для влаштовування вогневої точки, розміщення кулемета
 Геодезична вишка — вид геодезичного знака
  — споруда для стрибків у воду, обладнана трамплінами
 Вишка — надбудова над спорудою
 Вишка — горище, верхня кімната, мезонін
 Вишка — застаріле позначення стовпа-опори для споруд

Телебачення 
 «Вишка» — телевізійна програма українського телеканалу 1+1

Топоніми

Вишка — село, Великоберезнянський район, Закарпатська область

Вишка — присілок, Афанасьєвський район, Кіровська область
 Вишка — село, Лиманський район, Астраханська область

Примітки